Сергей Игнатьевич Черников (7 июня 1925 года, село Верхний Жёрновец, Малоархангельский уезд, Орловская губерния — 23 мая 1992 года, Канаш, Чувашская Республика, Российская Федерация) — советский работник железнодорожного транспорта, Герой Социалистического Труда (1966). Депутат Верховного Совета СССР 7 созыва.

Биография 
Родился 7 июня 1925 года в селе Верхний Жёрновец Орловской губернии в многодетной крестьянской семье. Окончил в родном селе восьмилетнюю школу.

После начала Великой Отечественной войны был эвакуирован в город Канаш Чувашской АССР. Окончил техническую школу трудовых резервов Казанской железной дороги и Муромское училище машинистов. После окончания обучения работал в Канашском локомотивном депо кочегаром. С декабря 1942 года стал работать помощником машиниста и машинистом тепловоза. Возглавлял бригаду машинистов, которая получила почётное звание Бригады коммунистического труда. В 1962 году был назначен машинистом-инструктором. На этой должности находился до 1980 года.

За выдающиеся трудовые достижения в развитии железнодорожного транспорта был удостоен в 1959 году звания Героя Социалистического Труда.

Был делегатом XXV съезда КПСС. Избирался депутатом канашского городского совета и Верховного Совета СССР 7-го созыва.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа 1959 года;
 Медаль «За трудовое отличие»;
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 Звание «Почётный железнодорожник».

Память 
 На доме № 26 по улице Пушкина в Канаше установлена мемориальная табличка в память о Сергее Черникове.

Примечания

Литература 
 Сергей Черников (1925-1992) : [Социализмла Ӗҫӗн Геройӗ ҫинчен] // Хыпар. – 2018. – 7 раштав/декабрь. – С. 14 : сӑн ӳкерчӗк.
 Мадебейкин И. Н. Черников Сергей Игнатьевич // Чувашская энциклопедия. — Чебоксары, 2011. — Т. 4 : Си-Я. — С. 484.
 Черников Сергей Игнатьевич // Ими гордится Чувашия. — Чебоксары, 1987. — С. 116—117.

Ссылки 
 Биография
 Герои страны
 Люди труда — гордость Чувашии: электронное издание

Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Делегаты XXV съезда КПСС